Платерос има више значења:

 Платерос (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Платерос (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Платерос (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Платерос (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику